Action Records kan verwijzen naar:

 Action Records (Engeland), een Engels platenlabel dat onder muziek van The Boo Radleys en The Fall uitbrengt.
 Action Records (soul), een platenlabel dat soul uitbracht in de jaren zestig en zeventig
 Action Records (house), een platenlabel dat hardhouse uitbrengt
 Action Records (Griekenland), een Grieks platenlabel voor psychedelische muziek, garage, folk en acid folk